Jonas Persson kan syfta på:
Jonas Persson (fysiker)
Jonas Persson (serieskapare)
Jonas Persson (bandymålvakt)
Jonas Persson (simmare)
Jonas Persson (handbollsspelare)